Sershof ist ein Ortsname:

 Sershof (Schöntal), Weiler im Ortsteil Marlach der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Unterer Sershof, Gehöft in der Gemarkung des Ortsteils Marlach der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg